Lysec může být:

 Lysec – česká vesnice, část obce Bžany v okrese Teplice
 Lysec (Ivanofrankivská oblast) – sídlo městského typu v Ivanofrankivské oblasti na Ukrajině
 Lysec (hora) – slovenská hora ve Velké Fatře
 Lysec (hora v pohoří Ostrôžky) – slovenská hora v pohoří Ostrôžky
 Lysec (národní přírodní rezervace) – slovenské chráněné území ve Velké Fatře
 kapr obecný bez šupin